Sommen (plaats), een plaats in de Zweedse gemeente Tranås (Småland, Jönköpings län)
Sommen (meer), een meer in de Zweedse landschappen Småland en Östergötland

Zie ook
 Som (doorverwijspagina)
 Somme (doorverwijspagina)